Вильория () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 31,65 км². Население — 1478 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Ayuntamiento de Villoria 

Муниципалитеты Саламанки